«My Darkest Days» — дебютний студійний альбом американського рок-гурту My Darkest Days. Реліз відбувся 21 вересня 2010.

Список пісень

Учасники запису 
 Метт Уолст — вокал, ритм-гітара
 Сал Коста — соло-гітара, задній вокал
 Брендон МакМіллан — бас-гітара
 Даг Олівер — ударні

Чарти

Примітки 

Альбоми My Darkest Days
Альбоми 604 Records
Дебютні альбоми 2010